Magdalena Stenbock kan syfta på bland andra:

 Magdalena Stenbock (1616–1686), svensk grevinna, gift med Seved Bååt
 Magdalena Stenbock (1649–1727), svensk grevinna, gift med Bengt Oxenstierna
 Magdalena Christina Stenbock (1730–1801), svensk grevinna, gift med Carl Julius De la Gardie
 Magdalena Margareta Stenbock (1744–1822), svensk grevinna, gift med Erik Julius Cederhielm